Battaglia di Nördlingen (1634) – battaglia che mise fine alla fase svedese della guerra
 Battaglia di Nördlingen (1645) – battaglia della fase francese del conflitto